

Етел — місто, штат Міссісіпі
 Етел — місто, штат Міссурі